La Coupe de Suisse 2008-2009 a débuté le , la finale a eu  lieu le .

de finale

Seizièmes de finale

Huitièmes de finale

Quart de finale

Demi-finale

Finale

Notes et références 

Photos de la finale 1909.ch, 20.5.2009

2008-2009
Suisse
Coupe M